Склад збірної Іспанії на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 2004
Іспанія 2004